Miss Météores Tour est la troisième tournée d'Olivia Ruiz. Cette tournée a débuté le  à La Cartonnerie de Reims et s'est achevée en . 

Cette série de concert comprend près de 150 dates à travers la France et les pays francophones. D'abord présenté dans des salles intimistes, le spectacle est programmé d'octobre à décembre 2009 dans la plupart des Zéniths de France.

Olivia Ruiz sera en tête d'affiche de nombreux festivals, notamment Les Eurockéennes, Les Francofolies ou encore le Paléo Festival. 

Cette tournée est immortalisée dans le DVD Miss Météores Live, sorti en .

La mise en scène du spectacle est composée d'un imposant décor reprenant l'imagerie de l'album Miss Météores. On notera la toile de fond identique à celle de la pochette représentant des astres, un gigantesque miroir tournant, des fleurs rouges enlacées aux pieds de micro et une balançoire également présente sur la pochette.

Setlist 
Intro - Ederlezi (Goran Bregović)

 Les Crêpes aux champignons
 Goutez-moi !
 J'aime pas l'amour
 Spit the Devil
 Peur du noir
 Elle panique
 I Need a Child
 Les Météores
 Diamonds are a Girl's Best Friend
 J'traîne des pieds
 La Mam
 Quijote
 Le Saule pleureur
 Non dits (remplacé par Thérapie de groupe à partir de l'été 2010)
 Belle à en crever
 Quedate
 Mon petit à petit
 When the night comes
 La Femme chocolat
 Eight o'clock

Reprises notables et autres titres 
 La Llorona (Lhasa)
 La Fille du père Noël (Jacques Dutronc)
 Diamonds are a Girl's Best Friend (Marilyn Monroe)
 Don't Call me Madam (Olivia Ruiz), jusqu'à l'été 2009

Notes et références 

Tournée de 2009
Tournée de 2010